Momčad Williams je osnovana 1965. pod imenom Frank Williams Racing Cars. U Formuli 1 se počela natjecati 1969. kao momčad, a 1975. kao konstruktor. Nigel Mansell je najuspješniji vozač ove momčad, koji je u Williamsu pobijeđivao 28 puta. Prvi vozač koji je pobijedio za Williams je bio Clay Regazzoni na VN Velike Britanije 14. srpnja 1979., dok je posljednji Williamsov pobjednik Pastor Maldonado, kojemu je to pošlo za rukom 13. svibnja 2012. na VN Španjolske. Ukupno je Williams 114 puta pobjeđivao u Formuli 1, a najveći broj od 12 pobjeda u jednoj sezoni, Williams je ostvario 1996.

Pobjede

Pobjede po kategorijama

Vozači

Startni grid

Velike nagrade

Staze

Motori

Gume

Sezone

Šasije

Vanjske poveznice
 Williams - F1 Stats

Formula 1